Çelik est un nom commun turc et un propre turc qui peut faire référence à :

Nom commun 
Çelik est un nom commun turc qui a deux sens :
 çelik, « acier » ;
 çelik, « bouturage ».

Prénom 
Çelik est un prénom masculin turc signifiant « acier », notamment porté par :
  ou Çelik (1966-), musicien, chanteur et compositeur turc.

Patronyme 

Çelik est un nom de famille turc, l'un des plus courants en Turquie, signifiant « acier ». Il est porté notamment par :
 Alparslan Çelik (né en 1982), nationaliste turc, membre des Loups gris ;
 Fırat Çelik (né en 1981), acteur turc ;
 Gülderen Çelik (née en 1990), karatéka turque ;
 , homme politique turc ;
 Mervan Çelik (né en 1990), joueur de football turco-suédois ;
 Ömer Çelik, homme politique turc
 Pelin Çelik (née en 1982), joueuse de volley-ball turque ;
 Tantek Çelik, informaticien turco-américain ;
 Zeynel Çelik (né en 1974), karatéka turc.

Notes et références

Voir aussi 
 , patronyme turc signifiant « fils de Çelik ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc